Hobița se poate referi la:

 Hobița, Gorj
 Hobița, Hunedoara

Vezi și 
 Hoban (nume de familie)

Nume de familie:
 Hobana — caută „Hobana”

Toponime românești